Il doppio del BGL Luxembourg Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Le detentrici del titolo erano Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin, ma hanno deciso di non prendere parte al torneo.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno sconfitto in finale Lucie Hradecká e Ekaterina Makarova per 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)
 Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (finale)

 Klaudia Jans-Ignacik /  Jasmin Wöhr (quarti di finale) 
 Anabel Medina Garrigues /  Anastasija Pavljučenkova (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BGL Luxembourg Open 2011